El Oasis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Oasis, Chihuahua, Ojinaga, 
 El Oasis, delstaten Mexiko, Tezoyuca, 
 El Oasis, Veracruz, Amatlán de los Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar